Huntington är ett förnamn och efternamn och kan syfta på:

Personer med namnet 
 Eddy Huntington
 Elisha Huntington
 Ellsworth Huntington (1876–1947), amerikansk geograf
 George Huntington (1850–1916), amerikansk läkare, beskrev Huntingtons sjukdom
 Henry Huntington
 Eddy Huntington
 Elisha Huntington
 Jabez W. Huntington
 Rosie Huntington-Whiteley
 Sam Huntington